Shillelagh steht für:
 Shillelagh (Stadt), eine Stadt in Irland
 MGM-51 Shillelagh, eine Panzerabwehrlenkwaffe 
 Shillelagh (Waffe), eine traditionelle irische hölzerne Schlagwaffe